Bourdin ist der Familienname folgender Personen:
 Françoise Bourdin (1952–2022), französische Schriftstellerin
 Frédéric Bourdin (* 1974), französischer Serienhochstapler
 Guy Bourdin (1928–1991), französischer Fotograf
 Lise Bourdin (* 1925), französische Schauspielerin
 Paul Bourdin (1900–1955), deutscher Journalist und Staatssekretär

 Thierry Bourdin (* 1962), französischer Ringer

Bourdin steht für:
 Bourdin (Indre), Nebenfluss des Indre